Натуральне число 1186
 1186 рік до нашої ери
 1186 рік нашої ери